Manuel Pardo puede hacer referencia a:
 Manuel Pardo Ribadeneira (1759-1839), magistrado español.
 Manuel Pardo de Andrade (1760-1832), escritor y político español.
 Manuel Pardo y Lavalle (1834-1878), político y economista peruano.
 Manuel Pardo y Sánchez-Salvador (1839-1896), ingeniero y académico español.